Flap bezeichnet:
die Auftriebshilfe bei Flugzeugen
Lamellen an Flügeln eines Fahrzeugs, die den Anpressdruck erhöhen sollen, siehe Flügel (Fahrzeug)
Flap (Phonetik), eine Artikulationsart
ein flügelförmiges variables Sofa, Design Francesco Binfaré
eine Lamelle der Augenhornhaut, die bei bestimmten Laser-Behandlungen des Auges entsteht, siehe Refraktive Chirurgie#LASIK

Die Abkürzung FLAP bezeichnet:
5-Lipoxygenase-aktivierendes Protein, das eine regulierende Rolle im Syntheseweg der Leukotriene spielt
Frame Layer Application Protocol, ein Bestandteil des u. a. von ICQ genutzten Protokolls OSCAR (Protokoll)
den Dienstgrad des Flottenapothekers im Zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr

Abkürzung